Американская оккупация Доминиканской Республики () — период военной оккупации Доминиканской Республики войсками США с 1916—1924 годах. Вторжение было одно из многих военных акций в Латинской Америке, предпринимаемые американскими вооруженными силами во время политики большой дубинки. Американцы под предлогом защиты от Германии и восстановления порядка вторглись в Доминиканскую Республику.13 мая 1916 года контр-адмирал  вынудил Десидерио Ариасa оставить Санто-Доминго, пригрозив бомбардировкой города.. С ноября 1916 года страна была под контролем вооружённых сил США. Во время оккупации американцами была создана Национальная гвардия (; )

Последующие события 
Оккупация завершилась 27 декабря 1924 года. В 1941 договор о внешнем контроле таможенных доходов страны был отменён и контроль над ними вернулся к национальному правительству

Галерея

См. также 

 Доминиканская Республика в Первой мировой войне

 Оккупация Доминиканской Республики войсками США (1965—1966)
 Этнические чистки в Доминиканской Республике (1937)
 История Гаити
 История Доминиканской Республики

Литература 
 Zygmunt Ryniewicz: Leksykon bitew świata, wyd. Alma-press, Warszawa 2004.

Примечания

Ссылки 
 http://countrystudies.us/dominican-republic/10.htm  

Конфликты XX века
XX век в Доминиканской Республике
Зарубежные операции Вооружённых сил США в 1900—1941 годы